monoetanoloamina
 kod ICAO Middle East Airlines
 merkaptoetyloamina